L'Unione Sportiva Sestri Levante (couramment nommé US Sestri Levante) est un club de football italien fondé en 1919 et basé à Sestri Levante.

Historique 

Ce club évolue en 2015-2016 en Serie D.

Historique des noms 
 1919-? : Unione Sportiva Sestri Levante
 ?-1931 : Polisportiva Segesta Sestri Levante
 1931-1938 : Associazione Sportiva Sestri Levante
 1938-1945 : Dopolavoro Aziendale Fabbrica Italiana Tubi Sestri Levante
 1945- : Unione Sportiva Sestri Levante

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel du club

Notes

Références 

Club de football en Ligurie
Club de football fondé en 1919
Sestri Levante